Strangers to Ourselves - szósty album amerykańskiego zespołu Modest Mouse, grającego rock alternatywny, wydany 17 marca 2015.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy rocka alternatywnego
Albumy Epic Records
Albumy muzyczne wydane w roku 2015